Bomo (Punung), plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Bomo (Rogojampi), plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java, Indonesië.